Дмитрий Знобишин: Знобишин, Дмитрий Андреевич (более известен как Митя Козельский; 1865—1929) — русский юродивый.
 Знобишин, Дмитрий Валерианович (1844—1914) — русский архитектор.